Акмуру́н () — село в Баймакском районе Республики Башкортостан России, административный центр Акмурунского сельсовета.

История 
Название происходит от назв. г. Акморон (ак ‘белый’ и морон ‘мыс, выступ’).

В 1912 году на хутор Акмурун поселились мордовские крестьяне с хуторов Верхний Бискужа и Нижний Бискужа Оренбургской губернии, также здесь жили русские поселенцы из села Кананикольского.

Достопримечательности 
В 1974 году в селе установили на постамент трактор ДТ-54. В 2004 году открылся музей целины, который в 2012 году был закрыт.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Баймак): 13 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Сибай): 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Баймакского района Башкортостана
 Акмурун на портале «Генеалогия и Архивы»

Населённые пункты Баймакского района